Famille de Penguern
 Jean-Marie de Penguern (1807-1856), connu pour avoir collecté de nombreux chants en langue bretonne.
Patronyme breton
 Artus de Penguern (1957-2013), acteur et réalisateur français.